Fântânele különösen gyakori településnév Romániában.

 Angyalkút település Romániában, Arad megyében, Angyalkút község központja.
 Gyulakuta település Romániában, Maros megyében, Gyulakuta község központja.
 Lápospataka falu Romániában, Máramaros megyében.
 Szebenkákova falu Romániában, Szeben megyében.
 Újős falu Romániában, Beszterce-Naszód megyében.
 Fântânele falu Romániában, Fehér megyében.
 Fântânele település Romániában, Prahova megyében, Fântânele község központja.
 Fântânele település Romániában, Suceava megyében, Fântânele község központja.
 Fântânele település Romániában, Constanța megyében, Fântânele község központja.
 Hidegkút falu Romániában, Bákó megyében, Hemejus községben.
 Funtinyele falu Romániában, Bákó megyében, Motoșeni községben.
 Csórák  település Romániában, Iași megyében, Csórák község központja.
 Fântânele falu Romániában, Buzău megyében, Mărgăritești községben.
 Fântânele falu Romániában, Buzău megyében, Năeni községben.
 Fântânele falu Romániában, Dâmbovița megyében.
 Fântânele falu Romániában, Dolj megyében, Radovan községben.
 Fântânele falu Romániában, Dolj megyében, Teslui községben.
 Fântânele falu Romániában, Galați megyében.
 Fântânele falu Romániában, Gorj megyében.
 Fântânele település Romániában, Iași megyében, Fântânele község központja.
 Fântânele falu Romániában, Iași megyében, Andrieșeni községben.
 Fântânele település Romániában, Teleorman megyében, Fântânele község központja.
 Fântânele falu Romániában, Vaslui megyében.